Saukko kan syfta på:
Saukko (ubåt, 1930), finländsk ubåt
Saukko (sjö), sjö i finska Lappland, 
Saukko (klippa), 
Saukko (ö i Satakunta), 
Saukko (ö i Mellersta Finland), 
Saukko (ö i Lappland),